

Селище міського типу:
 Міжгір'я — Закарпатська область, Міжгірський район
Села:
 Міжгір'я — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Міжгір'я — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Міжгір'я — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Міжгір'я — Полтавська область, Диканський район
 Міжгір'я — Хмельницька область, Білогірський район

 Міжгір'я — назва села Унів Львівської області до 2003 року
 Міжгір'я — назва села Монастирок Тернопільської області до 1992 року

Природоохоронні території 
 Міжгір'я (заповідне урочище) — Івано-Франківська область

Див. також 
 Межигір'я
 Міжгірський район
 Мєжгор'є